

Codici
LOY  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loyangalani (Kenya)

Persone
Egon Loy – calciatore tedesco
Francesco "Checco" Loy – musicista italiano, figlio di Nanny e membro del duo Loy e Altomare
Julien Loy – triatleta francese
Mino Loy – produttore cinematografico e regista italiano
Myrna Loy – attrice statunitense
Nanni Loy – regista, attore e sceneggiatore italiano
Rinaldo Loy – militare italiano
Rosetta Loy  – scrittrice italiana

Zoologia
Loy  – genere di molluschi appartenenti alla famiglia dei Onchidorididae